Эневольдсен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Эневольдсен, Антонина — датская шахматистка, трехкратная чемпионка Дании.
 Эневольдсен, Томас (род. 1987) — датский футболист, полузащитник нидерландского клуба НАК Бреда.
 Эневольдсен (Эневолльсен), Йенс (1907—1980) — датский шахматист, международный мастер, пятикратный чемпион Дании.
 Эневольдсен, Харальд (1911—2005) — датский шахматист, национальный мастер, неоднократный призер чемпионатов Дании.